Флаг Медвежьегорского района — официальный символ Медвежьегорского района Республики Карелия наряду с гербом. Утвержден Решением Совета Медвежьегорского муниципального района от 22 мая 2018 года № 89. Флаг зарегистрирован в Государственном геральдическом регистре РФ под № 11893. Флаг повторяет композицию и символику герба района

Описание 
Символика флага отражает топонимику района — Медвежья Гора. Золотая гора, завершенная вверху луковичными куполами, уменьшающимися от центра к краям символизирует с одной стороны название района, а с другой стороны главную его достопримечательность — памятники деревянного зодчества. На территории Медвежьегорского района расположен всемирно известный музейный комплекс «Кижи».

Золото (желтый) — постоянность, прочность, великодушие, солнечного света. Кроме того, — это и цвет спила дерева, ведь Медвежьегорский район известен памятниками деревянного зодчества на его территории, принадлежащими к золотому фонду отечественного искусства.

Лазурь (синий, голубой) — символ красоты, мира, возвышенных устремлений. Водные глади Онеги, омывающие Медвежьегорский район.

Корона установленного образца — статусный элемент, символизирующий ранг муниципального образования как муниципального района".

Использование 
Элементы флага используются на гербе Медвежьегорского района.

См.также 

 Герб Медвежьегорского района
 Герб Медвежьегорска

Примечания

Ссылки 
 http://flagiaf.ru/russia/republik/Kareliya/medvezhegorskiy_rayon/medvezhegorskiy_rayon.html Флаг Медвежьегорского района

Флаги Республики Карелия
Медвежьегорский район